Скотт Клемменсен (,  23 липня 1977, Де-Мойн) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду США.

Провів 195 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 

Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 215-м загальним номером командою «Нью-Джерсі Девілс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Нью-Джерсі Девілс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Флорида Пантерс». Проте здебільшого грав за їх фарм-клуби.

Загалом провів 195 матчів у НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну США, провів 6 ігор в її складі.

Тренерська робота 
1 червня 2014 уклав контракт з клубом «Нью-Джерсі Девілс» на один рік, а 30 червня 2015 став тренером воротарів клубу.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Уродженці Де-Мойна
Американські хокеїсти
Американські хокейні воротарі‎
Американські хокейні тренери‎
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Тренери «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Джерсі Девілс»
Спортсмени з Айови